Bartók Béla-szobor, Makó
 Bartók Béla-szobor, Marosvásárhely

Bartók Béla